Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1976 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1977.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 1-0 Дефенсор
Уондерерс 1-0 Данубио
Пеньяроль 6-1 Уракан Бусео

Тур 2
Насьональ 2-1 Данубио
Дефенсор 3-1 Пеньяроль
Уондерерс 1-0 Уракан Бусео

Тур 3
Пеньяроль 2-1 Данубио
Дефенсор 4-0 Уракан Бусео
Уондерерс 0-0 Насьональ

Тур 4
Пеньяроль 2-0 Насьональ
Дефенсор 1-0 Уондерерс
Уракан Бусео 2-1 Данубио

Тур 5
Дефенсор 4-1 Данубио
Насьональ 1-1 Уракан Бусео
Пеньяроль 5-1 Уондерерс

Матч за 1-е место
Дефенсор 4-1 Пеньяроль

Ссылки
 результаты до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая